Brørup (parochie), een parochie in Denemarken
Brørup (plaats), een plaats in Denemarken